Rescia ima više značenja:
 Rescia, Como
 Rescia, Perugia